Алекса́ндр Пеле́вин:
 Пелевин, Александр Александрович (1914—1970) — советский актёр театра и кино.
 Пелевин, Александр Васильевич (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Пелевин, Александр Сергеевич (род. 1988) — российский писатель-фантаст, поэт, журналист, редактор.